Должиков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:
 Должиков, Виктор Тимофеевич (1913—1968) — организатор производства, директор Высокогорского механического завода (1956—1968).
 Должиков, Николай Павлович (1932—2012) — шахтёр Донбасса, Герой Социалистического Труда.
 Должиков, Юрий Николаевич (1932—2005) — российский и советский флейтист, музыкальный педагог, профессор Московской консерватории, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).

Примечания